Koh-Lanta : Le Totem maudit est la  régulière de l'émission de téléréalité Koh-Lanta, diffusée sur les chaînes de télévision TF1 et Tahiti Nui TV, entre le  et le . Elle est présentée par Denis Brogniart et a été tournée sur les îles Calamian, dans l'archipel des Philippines.

Cette saison marque, pour la première fois dans l'histoire du jeu, l'apparition de deux totems : un totem d'immunité, qui protège les gagnants (comme habituellement) et un totem maudit, qui les pénalise.

Ce sont Bastien et François qui ont remporté cette édition ex æquo face à Géraldine. Ils se partagent les  promis au vainqueur (soit  chacun).

Tournage

Animation et production 

Denis Brogniart, animateur historique, présente une fois de plus l'émission. Il possède le rôle d'animateur expliquant les règles aux candidats ainsi que de présenter en voix off.

Alexia Laroche-Joubert, avec la société de production Adventure Line Productions, produit à nouveau cette saison.

Contexte géographique et climatique 

Le tournage de cette saison a eu lieu aux Philippines, dans la province de Palawan, précisément sur les îles Calamian. C'est la troisième fois que ce lieu est choisi, après les septième et huitième saisons.

Le tournage s'est déroulé durant l'automne 2021. Le climat des Philippines est un climat tropical. La saison sèche s'échelonne de février à avril et il pleut peu en décembre et janvier. Durant la période de tournage, les températures sont comprises en moyenne entre .

Les îles sur lesquelles les candidats établissent leurs campements sont peuplées de serpents. Pour la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta, des bambous sont fournis aux candidats afin de ne pas dormir à même le sol.

Nouveautés 
La principale nouveauté de cette saison réside dans l'apparition d'un deuxième totem. En effet, si le totem classique, qui immunise les candidats, subsiste, un autre totem est mis en jeu, qui a pour conséquence de pénaliser certains. Présent tout au long du jeu, il fait peser sur les candidats perdant une épreuve l'une de ses « malédictions » (d'où le nom de la saison).

Comme durant la saison 17 et la saison 20, il y a 3 équipes qui se font face dans la partie pré-réunification.

Denis annonce qu'aucune ration de riz n'est distribuée aux candidats.

En outre, l'épreuve dite de la dégustation, qui avait disparu lors des dernières saisons, devrait faire son retour.

Candidats 
Ci-dessous, la liste des  de cette saison, douze hommes et douze femmes. Parmi eux, Fouzi était candidat de la dix-neuvième saison, annulée après quelques jours de tournage.

Légende :

(jour 1 –...), indique pendant combien de jours l'aventurier est resté en compétition.

Notes :

Déroulement

Bilan par épisode

Détails des votes

Résumés détaillés

épisode
Aux Philippines, Denis Brogniart accueille les 24 nouveaux candidats et leur présente la nouveauté de la saison, le totem maudit ainsi que les bracelets maudits que le dernier homme et la dernière femme obtiennent à l'épreuve initiale. Cette épreuve est d'ailleurs remportée par Alexandra chez les femmes et Jean-Philippe chez les hommes. Ils sont donc les capitaines d'équipes et en choisissent également un troisième, ils choisissent Céline. Yannick et Lili sont arrivés en derniers et sont pénalisés d'une voix contre eux à tous les conseils jusqu'à la réunification et celle-ci inclut. L'équipe d'Alexandra est celle des bleus, les Nacpans. Elle est constituée d'Alexandra, Benjamin, Colin, Fouzi, Géraldine, Maxime, Olga et Samira. L'équipe de Jean-Philippe est celle des verts, les Ilogs. Elle est constituée d'Ambre, Franck, François, Jean-Philippe, Lili, Louana, Nicolas et Pauline. Enfin, l'équipe de Céline est celle des violets, les Turungs. Elle est constituée d'Anne-Sophie, Bastien, Céline, Jean-Charles, Mattéo, Setha, Stéphanie et Yannick. Au camp des verts, Franck croque dans une branche pensant être du manioc mais s'intoxique. Au camp des violets, Céline prend le rôle du capitaine au sérieux malgré ne pas vouloir l'être, agaçant la plupart des coéquipiers. L'épreuve d'immunité est annoncée et cela s'avère être celle des élastiques, mais Denis annonce également que seule la première équipe n'assiste pas au conseil et que la dernière fait face à la malédiction du totem maudit. Les bleus l'emportent après de belles performances de Maxime et Samira soulignées par Denis. Les verts terminent derniers et ont comme malédiction un conseil immédiat après seulement 2 jours. Lili est éliminée à l'unanimité inévitablement et décide de transmettre son collier d'immunité à Pauline. Chez les violets, Anne-Sophie forme une alliance avec Yannick, Jean-Charles et Bastien et cible le binôme de Setha et Céline, les plus faibles. Setha a cependant l'idée d'inventer un faux collier pour déplacer les votes vers Stéphanie mais au conseil, les hommes votent contre Céline.

épisode 
L'épreuve de confort est annoncée, les bleus ayant un membre de plus doivent faire un tirage au sort pour déterminer laquelle des femmes ne participe pas à l'épreuve, c'est donc Samira. L'épreuve est remportée par les violets grâce à Mattéo et Bastien, leur récompense : un homme né dans ces îles leur montre des connaissances en survie. Les verts terminant en dernière position écopent de la malédiction du totem maudit. Ils doivent échanger l'un de leurs membres avec l'un des membres de l'équipe gagnante, c'est Ambre. Les violets ne se mettant pas d'accord, Setha se porte volontaire sachant qu'elle risque l'élimination. Elles ont d'ailleurs toutes les deux une amulette d'immunité pour le conseil qui suit, si elles y assistent. Chez les verts, Franck, en baisse de moral, décide d'abandonner volontairement, ce qui agace l'équipe, notamment Nicolas et Louana. Setha, elle, montre ses capacités en survie et réussit à trouver du manioc pour les verts. Chez les violets, Stéphanie décide de faire du feu en se servant même de ses cheveux. L'épreuve d'immunité est annoncée et à la surprise de tout le monde, Franck était absent, ce dernier a décidé d'abandonner. L'épreuve des tourniquets a été remportée par les bleus (grâce à une belle performance de Benjamin). Les violets pensaient avoir remporté la victoire à leur tour mais Ambre, qui a tenu une pièce dans sa main, donne du temps aux verts pour les rattraper et l'emporter. Avant le conseil, Yannick discute avec Anne-Sophie et Ambre dans l'idée d'éliminer Mattéo, le moins sociable du groupe. Le binôme Mattéo/Stéphanie, sachant que l'élimination se joue entre l'un et l'autre, vote l'un contre l'autre. Malheureusement, le jeune Mattéo est éliminé, à cause de sa timidité malgré ses capacités physiques.

épisode 
L'épreuve de confort est annoncée et au choc des verts et des bleus, ils découvrent l'élimination de Mattéo. L'épreuve étant individuelle et inédite, c'est celle des piquets, les candidats doivent tenir sur une poutre et tenir le dos des mains deux lourds piquets, la première personne à lâcher son piquet écope d'un nouveau bracelet maudit, qui est cette fois pour Yannick. Ce dernier a donc deux voix de pénalité jusqu'à la réunification et celle-ci inclue. Louana et Anne-Sophie l'emportent et sont les nouvelles capitaines d'équipes. L'équipe est celle des rouges, les Cadlaos. Elle est constituée d'Ambre, Fouzi, François, Géraldine, Jean-Charles, Jean-Philippe, Louana, Maxime, Pauline et Samira. L'équipe d'Anne-Sophie est celle des jaunes, les Matingis. Elle est constituée d'Alexandra, Anne-Sophie, Bastien, Benjamin, Colin, Nicolas, Olga, Setha, Stéphanie et Yannick. Au camp des rouges, Jean-Charles se blesse à la main avec un bâton, il est emmené à l'infirmerie mais heureusement n'a pas été évacué sur décision médicale. Cependant, deux alliances se fusent dans la tribu. D'un côté, l'alliance des verts (Ambre, François, Jean-Philippe, Louana et Pauline) et d'un autre, l'alliance des bleus (Fouzi, Géraldine, Maxime et Samira) laissant Jean-Charles avec le vote décisif. Chez les jaunes, le faux collier de Setha circule dans toute la tribu mais cette dernière réussit à lier des affinités avec Nicolas. L'épreuve d'immunité est celle des flambeaux et pour raison médicale, Stéphanie ne peut pas participer. Les rouges doivent donc décider quelle femme ne jouera pas, Géraldine se dévoue, ne voulant pas désavantager l'équipe malgré le fait qu'elle a fini troisième aux piquets, étant la doyenne. Les rouges ont l'avantage tout le long mais se font rattraper à la fin. Les jaunes remportent l'immunité. Avant le conseil, François trouve un collier d'immunité dans la forêt, celui-ci est jouable uniquement à la réunification. Pendant ce temps, Samira tente de cibler François ou Jean-Philippe de l'alliance des verts. Les ex-verts ciblent donc Samira. Tout se jouait sur le vote de Jean-Charles (sachant que Pauline est pénalisée). Pauline dit à Jean-Charles qu'elle lui donnerait son bracelet si elle était éliminée. Au conseil, les ex-bleus votent contre Pauline mais les ex-verts et Jean-Charles votent contre Samira.

épisode 
L'épreuve de confort est annoncée, les jaunes font face à la nouvelle équipe rouge et pensent que Géraldine est éliminée mais sous le choc, c'est Samira. L'épreuve consiste à porter à bout de bras deux candidates (Louana et Pauline pour les rouges et Anne-Sophie et Setha pour les jaunes) et l'équipe qui tient le plus longtemps l'emporte et l'équipe perdante reçoit la malédiction du totem maudit. À la suite de sa blessure à la main, Jean-Charles ne peut pas participer, un candidat doit donc se retirer chez les jaunes, c'est Benjamin, l'homme le plus faible. À un tirage au sort, Stéphanie ne joue pas non plus et ne cache pas sa haine. Les vainqueurs sont les jaunes une fois de plus. Les rouges doivent emmener deux de leurs membres (choisis par les jaunes) sur un îlot pendant une nuit et doivent réussir une épreuve sous peine d'être désavantagés à l'épreuve d'immunité. Ce sont Jean-Philippe et Maxime. Retour sur le camp jaune, Yannick se repose dans le hamac qu'ils ont remporté avec les outils, il n'était pas de la rumeur la plus agréable, remarqué par Colin et Olga. Olga perd également ses chaussures quelques part dans l'eau. Ce furent les chaussures de son mari, Stéphanie la réconforte. L'épreuve d'immunité est annoncée et Jean-Philippe et Maxime ont réussi leur mission. Ils n'ont donc pas pénalisé leur équipe dans l'épreuve de l'aveugle, qu'ils ont remportée. Avant le conseil des jaunes, plusieurs personnes sont ciblées : Alexandra, Benjamin, Setha, Stéphanie et Yannick. Benjamin avoue publiquement qu'il voterait Alexandra, ce qui l'agace et qui décide de voir Colin pour l'éliminer. Anne-Sophie et Setha trouvent du manioc et parlent de l'idée d'éliminer Benjamin mais Setha est plus dans l'idée d'éliminer Stéphanie. Yannick confronte Olga après avoir dansé après la victoire des rouges. Alexandra tente également de faire peur à Setha et son potentiel collier mais elle est défendue par Nicolas qui d'ailleurs accepte de voter avec elle contre Stéphanie. Avant que les jaunes votent, une petite dispute éclate entre Alexandra et Benjamin. Mais au dépouillement, 4 voix contre Benjamin, 4 contre Stéphanie, 2 contre Yannick, 1 contre Setha, 1 contre Alexandra. Un deuxième vote a eu lieu où personne ne change son vote à part Benjamin qui avait voté contre Alexandra au premier tour, vote contre Stéphanie. Olga, qui avait voté Setha au premier tour, vote contre Benjamin. Une nouvelle égalité eu lieu, causant donc un tirage au sort entre Benjamin et Stéphanie, Benjamin tire la boule noire et est éliminé.

épisode 
L'épreuve de confort est annoncée, il s'agit de l'épreuve mythique des radeaux, Stéphanie ne participe pas après un tirage au sort. L'épreuve est remportée par les jaunes. Leur récompense est un repas convivial. De retour sur le camp des rouges, Jean-Philippe a les pieds qui gonflent, il va donc à l'infirmerie tandis que leur feu s'éteint. Chez les jaunes, Stéphanie et Setha partent pêcher mais rentrent sans succès. L'épreuve d'immunité est annoncée et les jaunes remarquent que Jean-Philippe n'est pas présent. Les rouges remportent l'épreuve une fois de plus. Avant le conseil, Setha, Stéphanie et Yannick sont en danger. Cependant, Stéphanie tente de rallier Yannick, Bastien et Setha pour éliminer Alexandra et casser le trio des ex-bleus. Au conseil, Olga avoue avoir peur des réactions de Yannick, ce qui pousse ce dernier a voter contre elle et malgré le plan de Stéphanie, cette dernière est éliminée avec 5 voix contre elle venant de Bastien, Colin, Nicolas, Olga et Setha.

Polémique 

Une polémique s'est enclenchée du fait que François, pompier, a participé au programme alors qu'il est mis en examen pour homicide involontaire à la suite d'un feu de forêt qui a mal tourné. La production explique qu'elle ignorait ces faits et qu'il a le droit à la présomption d'innocence, d'autant plus qu'il n'était pas présent sur les lieux du drame.

Audiences et diffusion 
En France, l'émission est diffusée sur TF1, les mardis à , à partir du . Un épisode dure  (publicités incluses) mais est découpé en 2 parties, soit une diffusion de  à  et de  à .

Légende :

Notes et références

Références

Notes

Liens externes 
 
 Koh-Lanta, sur le site de la société de production (Adventure Line Productions)

Saison de Koh-Lanta
2022 à la télévision en France